Diòtim (en llatí Diotimus, en grec antic Διότιμος) va ser un metge grec nascut a Tebes que practicava remeis supersticiosos i absurds, citats per Plini el Vell a la Naturalis Historia. Va viure durant o potser una mica abans del .

Referències 

Metges de la Grècia romana
Tebans de l'antiguitat